

Топонім 

Річка
 Угра — річка в Смоленській та Калузькій областях Росії, ліва притока Оки.
Населені пункти
 Угра — село, адміністративний центр Угранського району Смоленської області.
 Угра — село в Калузькій області.
Станція
 Угра — залізнична станція Смоленського регіону МЗ.
Територія
 «Угра» — національний парк у Калузькій області.

Інше 
 Угра (,  — «страшний, жорстокий, ярий») — ім'я-епітет Шиви в індуїзмі.

Див. також 
 Стояння на Угрі (значення)
 Угри (значення)
 Югра (значення)